Аројо Негро има више значења:

 Аројо Негро (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Аројо Негро (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Аројо Негро, Сан Габријел (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Негро (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Негро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Негро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Негро (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Негро, Ранчо Нуево де Санчез (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Негро, Чилариљос (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Аројо Негро (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Негро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Аројо Негро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Негро (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Негро (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Негро (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику